Натуральне число 1909
 1909 рік до нашої ери
 1909 рік нашої ери